Australia
 Roseville – przedmieście Sydney

Kanada
 Roseville – gmina w Ontario

Miejscowości w USA:
 Roseville – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Placer
 Roseville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Warren
 Roseville – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 Roseville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Ramsey
 Roseville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Roseville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
Gminy w USA:
 Roseville (ang. Roseville Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Roseville (ang. Roseville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Warren
 Roseville (ang. Roseville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Grant
 Roseville (ang. Roseville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
 Roseville (ang. Roseville Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill